Isabel Mijáilovna de Rusia (en ruso, Елизаве́та Миха́йловна; Moscú, 26 de mayo de 1826-Wiesbaden, 28 de enero de 1845) fue un miembro de la dinastía Románov que ostentó por derecho propio el título de gran duquesa de Rusia y por matrimonio el de duquesa de Nassau.

Biografía 

Isabel fue la segunda hija del gran duque Miguel Pávlovich de Rusia y de su esposa, la princesa Carlota de Wurtemberg. Su crianza y su educación fue seguida de cerca por su madre. El gran duque no había tenido ningún hijo varón, pero sin embargo mostró a sus hijas desfiles y maniobras militares, alegando que cualquiera de ellas hubiera estado capacitada para poder mandar un regimiento de caballería. Incluso les enseñó las artes de la caballería e infantería. 

Familiarmente, era llamada Lili.

Matrimonio 
Acompañada por sus dos hijas mayores, María e Isabel, la gran duquesa Elena Pávlovna (el nombre tomó Carlota después de su conversión a la Iglesia ortodoxa rusa) visitó las cortes europeas, en busca de posibles cónyuges para las dos duquesas. 

Isabel contrajo matrimonio con el duque Adolfo de Nassau el 31 de enero de 1844 en San Petersburgo, convirtiéndose así en la duquesa consorte de Nassau. Su marido, después de haber muerto Isabel, llegaría a ser gran duque de Luxemburgo, haciendo gran duquesa consorte a su segunda esposa, la princesa Adelaida María de Anhalt-Dessau.

Isabel murió al dar a luz el 28 de enero de 1845 en Wiesbaden.

Títulos y estilos 
 26 de mayo de 1826-31 de enero de 1844: Su Alteza Imperial la gran duquesa Isabel Mijáilovna de Rusia.
 31 de enero de 1844-28 de enero de 1845: Su Alteza Imperial la duquesa de Nassau.

Ancestros

Referencias 

Nacidos en Moscú
Fallecidos en Wiesbaden
Nobles de Rusia del siglo XIX
Casa de Nassau-Weilburg
Romanov
Isabel Mijailovna
Rusas del siglo XIX
Fallecidas por parto